Чемпионат Франции по футболу 2001/2002 годов — 64-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Лион» стал чемпионом Франции в 1-й раз.

Волею календаря судьба чемпионского титула решалась в заключительном 34-м туре в очном противостоянии двух претендентов на титул: «Ланса» (64 очка) и «Лиона» (63 очка). По ходу турнира «Ланс» лидировал на протяжении 28 туров и непрерывно, начиная с 11-го тура, а после 24-х туров его преимущество над ближайшим преследователем составляло 8 очков.

Матч «Лион» — «Ланс», проходивший 5 мая на стадионе «Жерлан», завершился победой хозяев поля со счётом 3:1.

В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 716 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Лорьян» — «Генгам» — 6:2
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Ренн» — «Осер» — 0:5
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Ланс» — «Бастия» — 7:0

Примечания

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

2001/2002
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2001 году
Спорт во Франции в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002